Китагата — название ряда населённых пунктов.
 Китагата — город в Японии, в префектуре Гифу.
 Китагата — городок в Уганде.
 Китагата — бывший город в Японии, в префектуре Сага. В 2006 год был объединён с соседним, более крупным городом Такео.

См. также 
 Китагата-Хот-Спрингс — группа геотермальных источников в Уганде, к юго-востоку от города Китагата.
 Китаката